Ettore Rossi – architetto e dirigente sportivo italiano
 Ettore Rossi –  medico svizzero-italiano
 Ettore Rossi – orientalista italiano